Гровер има више значења:
 Гровер (Вајоминг)
 Гровер (Северна Каролина)
 Гровер (Колорадо) ‎